Lijn 5 (metro van Barcelona)
 een lagrangepunt